Сава има више значења:

 Сава, река на Балкану
 Сава (име), српско мушко и женско име
 Свети Сава, српски архиепископ
 Сава (Таранто), насеље у Италији у округу Таранто
 Монитор Сава, монитор

Види још 

 Савић, презиме